Les Conservateurs peut notamment désigner :
 Lettonie : Les Conservateurs ; 
 Luxembourg : Les Conservateurs.

Voir aussi